Pedro García Arcila (?–?) perui ökölvívó, olimpikon
 Pedro García Miro (1930) perui sportlövő, olimpikon
 Pedro García Miro George (1953) perui sportlövő, olimpikon
 Pedro García Ramírez (1963) spanyol kézilabdázó, olimpikon
 Pedro García Aguado (1968) olimpiai és világbajnok spanyol vízilabdázó